Juretzek ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Juretzek (1905–1977), deutscher Metallurg und Hochschullehrer
 Tina Juretzek (* 1952), deutsche Malerin